Mariana Duque era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Il singolare del torneo di tennis Open Saint-Gaudens Midi-Pyrénées 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Paula Ormaechea che ha battuto in finale Dinah Pfizenmaier 6–3, 3–6, 6–4.

Teste di serie 

  Arantxa Rus (primo turno)
  Chang Kai-chen (primo turno)
  Jessica Pegula (ritiro)
  Sharon Fichman (quarti di finale)

  Teliana Pereira (quarti di finale)
  Vania King (semifinali)
  Polona Hercog (secondo turno)
  Claire Feuerstein (semifinali)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Open Saint-Gaudens Midi-Pyrénées 2013